Questa voce raccoglie un approfondimento sulle gare della fase finale dell'edizione 2014-2015 della Coppa Italia Serie D di calcio.

Tabellone

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Voci correlate 
 Coppa Italia Serie D
 Coppa Italia Serie D 2014-2015
 Coppa Italia Serie D 2014-2015 (turni preliminari)

Calcio nel 2014
Calcio nel 2015
2014/2